Municipio de Palermo puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Palermo (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Mountrail.
 Municipio de Palermo (Iowa), un municipio ubicado en el condado de Grundy.